Clotilde de Borgonya (Lió, 474 - Tours, 545), princesa borgonyona, reina consort dels francs venerada com a santa el 3 de juny
 Clotilde Doda, esposa de Teodoric III 
 Clotilde (filla de Clodoveu), filla de Clodoveu I i Clotilde, esposa d'Amalaric, rei dels visigots
 Clotilde de Savoia
 Clotilde de Vaux (1815-1846) que va inspirar a Auguste Comte
 Clotilde Courau, artista esdevinguda altesa reial, princesa de Savoia, de Venècia i de Piemont.
 Clothilde, cantant francesa 
 Clotilde de Saxònia-Coburg Gotha (Neuilly, 1846 - ?), arxiduquessa d'Àustria, princesa de Saxònia-Coburg Gotha i duquessa a Saxònia 
 Maria Clotilde de França (Versalles, 1759 - Nàpols, 1802), princesa francesa i reina consort del Regne de Sardenya-Piemont.
 Clotilde Cerdà i Bosch (Barcelona, 1862 - Santa Cruz de Tenerife, 1926), concertista d'arpa